

Cinema 
 This Changes Everything – film del 2015 diretto da Avi Lewis
 This Changes Everything – film del 2018 diretto da Tom Donahue

Letteratura 
 Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile (This Changes Everything) – saggio di Naomi Klein del 2015

Musica 
 This Changes Everything – album di Jim Lauderdale del 2016
 This Changes Everything – album dei Cana's Voice del 2016